Johan Holm kan syfta på bland andra:
 
 Johan Holm (adlad Leijoncrona, 1620-1687), svensk hovskräddare och brukspatron
 Johan Olofsson Holm (1600-talets förra hälft – 1693), stadsingenjör i Stockholm, se Holms tomtbok
 Johan Didrik Holm (1772-1856), svensk frenolog
 Johan Holm (1815-1896), grosshandlare, skeppsredare och bankdirektör
 Johan Holm (född 1955), finlandssvensk skådespelare
 Johan Holm (född 1959), svensk journalist , arkeolog och författare
 Johan Holm (född 1979), svensk badmintonspelare

Se även 
 Carl Johan Holm
 Johansholm